

Chapelles 
La chapelle Sainte-Gertrude est une chapelle située sur la commune d'Échevannes dans le département du Doubs.